

Toponymie 
 le Mont Chouamta, une montagne géorgienne en Touchétie;
 le Mont Chouamta, une montagne géorgienne en Djavakheti;
 Chouamta, un village abkhaze dans le district de Goulrypch;
 Chouamta, un village géorgien en Iméréthie;
 le Vieux Chouamta, un monastère géorgien du ;
 le Nouveau Chouamta, un monastère géorgien du .